Erdeni Uula kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Erdeni Uula (berg i Mongoliet, Chentij), 
 Erdeni Uula (berg i Mongoliet, Töv), 

Robotskapade Mongolietförgreningar